Kerncentrale Doel
 KC Doorn, korfbalvereniging
 Kilocandela: 103 Candela, SI-eenheid van lichtsterkte